Села:
 Житинці — Житомирська область, Бердичівський район
 Житинці — Житомирська область, Житомирський район